Almendra (Spanje) - gemeente in Salamanca, Spanje
Almendra (freguesia) - gemeente in Vila Nova de Foz Côa, Portugal